Fontenay pode se referir a:

Lugares
 Fontenay (Eure)
 Fontenay (Indre)
 Fontenay (Mancha)
 Fontenay (Saône-et-Loire)
 Fontenay (Sena Marítimo)
 Fontenay (Vosges)
 Fontenay-aux-Roses

Monumentos
 Abadia de Fontenay

Desambiguações de topônimos